Паркер-Боулз — фамилия.
 Паркер-Боулз, Камилла (урождённая Шанд; род. 1947) — герцогиня Корнуольская, герцогиня Ротсейская, вторая супруга (с 9 апреля 2005) Чарльза, принца Уэльского, наследника британского престола.
 Паркер-Боулз, Лора (в замужестве Лопес; род. 1978) — английская актриса.